Une année commune commençant un dimanche est une année de 365 jours dont le  et le 31 décembre tombent un dimanche, comme :
 2017, la précédente ;
 2023, l'année en cours,
 2034, la prochaine 

On lui affecte la lettre dominicale A.

Calendrier annuel correspondant

Autres années communes commençant un dimanche 
  :
  : 1702 • 1713 • 1719 • 1730 • 1741 • 1747 • 1758 • 1769 • 1775 • 1786 • 1797 
  : 1809 • 1815 • 1826 • 1837 • 1843 • 1854 • 1865 • 1871 • 1882 • 1893 • 1899
  : 1905 • 1911 • 1922 • 1933 • 1939 • 1950 • 1961 • 1967 • 1978 • 1989 • 1995 

  :
  : 2006 • 2017 • 2023 • 2034 • 2045 • 2051 • 2062 • 2073 • 2079 • 2090 
  : 2102 • 2113 • 2119 • 2130 • 2141 • 2147 • 2158 • 2169 • 2175 • 2186 • 2197
  : 2209 • 2215 • 2226 • 2237 • 2243 • 2254 • 2265 • 2271 • 2282 • 2293 • 2299
  : 2305 • 2311 • 2322 • 2333 • 2339 • 2350 • 2361 • 2367 • 2378 • 2389 • 2395

Voir aussi 

Dimanche